

Geografia

Austria 
 Braunau am Inn – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Braunau am Inn
 Braunau am Inn – stacja kolejowa w Braunau am Inn
 Braunau am Inn – powiat w kraju związkowym Górna Austria

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Broumov

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Brunów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski 
 Brunów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. polkowickim, w gminie Chocianów

Niemcy 
 Braunau – dzielnica Bad Wildungen
 Braunau – rzeka, dopływ Glonn

Szwajcaria 
 Braunau – gmina

Inne 
 Braunau – meteoryt żelazny

Zobacz też 
 Nueva Braunau